Prvenstvo Zagreba u nogometu 1946. organizirao je Nogometni odsjek Fiskulturnog odbora Zagreba. Izlučni dio natjecanja započeo je krajem 1945. godine, a završni dio natjecanja odigran je od 13. siječnja 1946. godine do 4. ožujka 1946. godine.

Natjecateljski sustav 
Momčadi su bile razvrstane prema njihovoj snazi (bez ždrijebanja) u dvije izlučne skupine od po 8 momčadi. U skupinama se igralo jednokružnim natjecateljskim sustavom, a najbolje momčadi plasirale su se u I. razred Prvenstva Zagreba. Prvak Zagreba postala je momčad koja je u I. razredu osvojila najveći broj bodova (jednokružni natjecateljski sustav, pobjeda = 2 boda, neodlučeno = 1 bod, poraz = bez bodova), te je izborila izravni plasman u Hrvatsku ligu.

Rezultati i učinak

Izlučno natjecanje

A skupina

B skupina

I. razred 

 FD Dinamo je izborio izravni plasman u Hrvatsku ligu 1946.
 FD Lokomotiva, FD Metalac i FD Amater izborili su plasman u doigravanje za Hrvatsku ligu 1946.

Prvaci 
Fizkulturno društvo Dinamo: (popis igrača u izradi)

Izvori 

 GNK Dinamo: 1946. Prvenstvo Zagreba
 (engleski) Croatia - Final Tables
 Pero Zlatar, Priča o Dinamu, Zagreb, 1982., str. 31
 Fredi Kramer, Sveto ime Dinamo, Zagreb, 2006., str. 25. i 26.

Nogomet u Zagrebu
1946
Zagreb